Ступа Просветления или Ступа Трёх Драгоценностей, находящаяся во дворе усадьбы Лопухиных в Москве, была построена в 2008 году. До открытия в 2017 году ступы в Отрадном являлась единственной недекоративной ступой Москвы.

Строительство ступы 
Строительство ступы было инициировано общественной организацией «Международный центр Рерихов», которая занимала здание усадьбы Лопухиных до 2016 года. Дарителями выступили непальский монастырь Цеванг Джанчуб Гацеллинг, Тибетский дом в Москве, а также частные лица. 

Открытие ступы произошло 18 июня 2008 года в рамках фестиваля «Россия — Индия — Тибет». МЦР оформил ступу как часть экспозиции, посвященной 80-летию завершения Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, в том числе и потому, что в ступе находятся частицы мощей Будды (шарира), которые археологи до сих пор находят в различных частях Центральной Азии. Во всех буддийских странах шарира почитается как национальное достояние.

Угроза сноса 

После передачи здания усадьбы в фонд Государственного музея Востока Шаджин-лама Калмыкии Э. Б. Омбадыков и Камбы-лама Тывы Лопсан Чамзы обратились с открытым письмом к президенту Путину, в котором высказались в защиту ступы, оказавшейся под угрозой сноса из-за статуса самостроя.

См. также 
 Ступа Просветления в Отрадном
 Ступа Просветления (Элиста)

Примечания 

Буддийские ступы Москвы
Ступы Просветления
Здания и сооружения, построенные в 2008 году в Москве